

Sigle 
 Dirección General de Inteligencia  – Direzione Generale d'Informazioni, servizi segreti cubani

Codici 
 dgi – codice ISO 639-3 della lingua dagara settentrionale